Alem (o Além) puede referirse a:
 Alem, Cantautora, mexicana creadora del Ecleckto-Pop (Pop Ecléctico).
 Alem, Beatboxer.
 Além, aldea de Portugal.
 Parque Alem, parque público de la ciudad de Rosario (Argentina).
 Plaza Alem, plaza de la ciudad de Junín, en la provincia de Buenos Aires (Argentina).